Allamand ist der Familienname folgender Personen:

Charles-Henri Allamand (1776–1840), Schweizer Mediziner
Frédéric-Louis Allamand (1736–1809), Schweizer Arzt und Botaniker
 Jean Nicolas Sébastien Allamand (1713–1787), Schweizer Naturwissenschaftler
 Olivier Allamand (* 1969), französischer Freestyle-Skiläufer

Siehe auch:
 Allemand